Montalba peut désigner :

Patronymes
  (1813-1884), un artiste britannique né en Suède.
 Clara Montalba (1842-1929), une aquarelliste britannique, fille d'Anthony R. Montalba
 Ellen Montalba, une artiste britannique, fille d'Anthony R. Montalba
 Hilda Montalba (1846-1919), une artiste-peintre et sculptrice britannique, fille d'Anthony R. Montalba
 Henrietta Montalba (1848-1893), une sculptrice et peintre britannique, fille d'Anthony R. Montalba
 Vicente Montalbá (né en 1969), dessinateur et concepteur graphique espagnol.

Toponymes
 Montalba-d'Amélie, une ancienne commune des Pyrénées-Orientales (de nos jours Amélie-les-Bains-Palalda).
 Montalba-le-Château
 Montalba (Texas)(en), une zone non-incorporée située dans le comté d'Anderson, dans l'État du Texas aux États-Unis.

Homonymie de patronyme